Wildbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Alois Wildbacher (* 1975), österreichischer Schauspieler
 Michael Wildbacher (* 2002), österreichischer Fußballspieler